TISS steht für:

Therapeutic Intervention Scoring System
Türkisch Islamische Stiftung für die Schweiz (İsviçre Türk Diyanet Vakfı)

Siehe auch:
TIS

Abkürzung